Königszeit bezeichnet eine Zeit, in welcher ein König über ein Land herrschte. Am gebräuchlichsten ist diese Bezeichnung für:
 Römische Königszeit, erste Phase der Geschichte der Stadt Rom in der Antike
 Israelische Königszeit, siehe Liste der Könige Israels